Last Dance (band), een Britse band
 Last Dance (1992), een film uit 1992
 Last Dance (1996), een film uit 1996
 Last Dance (Donna Summer), een nummer van Donna Summer uit 1978
 Last Dance (Dua Lipa), een nummer van Dua Lipa uit 2016
 Last Dance (Stefania Liberakakis), een nummer van Stefania Liberakakis